El término OMT puede referirse:

a la metodología OMT, una metodología de análisis y diseño orientado a objetos;
a la Organización Mexicana de Traductores;
a la Organización Mundial del Trabajo;
a la Organización Mundial del Turismo;
a orthomode transducer;
a Outright Monetary Transactions (en español, operaciones monetarias sin restricciones, también denominadas operaciones monetarias de compraventa o transacciones monetarias directas).